Adolf van de Palts bijgenaamd de Eerlijke (Wolfratshausen, 27 september 1300 - Neustadt, 29 januari 1327) was van 1319 tot aan zijn dood titulair paltsgraaf aan de Rijn. Hij behoorde tot het huis Wittelsbach.

Levensloop
Adolf was de tweede zoon van Rudolf I van de Palts en diens echtgenote Mechtild van Nassau, dochter van Rooms-Duits koning Adolf van Nassau. Toen zijn vader in 1317 een verdrag met het huis Habsburg had gesloten, werd de Palts met wapengeweld ingenomen door zijn oom Lodewijk IV van Beieren, keizer van het Heilige Roomse Rijk. Adolf werd na de dood van zijn vader in 1319 titulair paltsgraaf aan de Rijn. Na het overlijden van zijn vader in 1319 werden Adolf en zijn jongere broers Ruprecht I en Rudolf II onder de voogdij van graaf Johan van Nassau-Dillenburg geplaatst, die een aanhanger was van het huis Habsburg.

In 1320 huwde hij met Irmengard (1310-1389), dochter van graaf Lodewijk VI van Oettingen (1240-1313) en van Agnes van Württemberg (1295-1317). Het echtpaar resideerde onder de opperhoogheid van keizer Lodewijk IV in Heidelberg, maar trok zich in 1326 terug in Oggersheim. Hier liet Adolf de door een brand verwoeste gemeente heropbouwen, omwallen en tot stad bevorderen. 

In januari 1327 stierf Adolf op 26-jarige leeftijd. Hij werd bijgezet in het cisterciënzersklooster van Schönau nabij Heidelberg. Zijn echtgenote Irmengard trok zich na zijn dood met hun kinderen terug in het dominicanessenklooster van Liebenau nabij Worms, waar zij twintig jaar later introk als kloosterzuster.

Nakomelingen
Adolf en Irmengard kregen volgende kinderen:
 Ruprecht II (1325-1398), keurvorst van de Palts
 Frederik (1326), verdween als klein kind 
 Adolf, jong gestorven
 een dochter (overleden in 1389)

Voorouders

Paltsgraaf aan de Rijn
Huis Wittelsbach
Persoon in de 14e eeuw